Infinity Tower – grattacielo di Brisbane (Australia)
Torre Cayan – grattacielo di Dubai (Emirati Arabi)